Вятич — представитель славянского племенного союза вятичей.
 Вятич-Бережных, Дамир Алексеевич (1925—1993) — советский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 «Вятич» — 15-й отряд специального назначения внутренних войск МВД России.
 «Вятич» — название хоккейного клуба «Рязань» в 1990—1999 годах.